Mužská čtyřhra Moselle Open 2022 probíhala ve druhé polovině září 2022. Do deblové soutěže metského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct dvojic. Polští obhájci titulu Hubert Hurkacz s Janem Zielińskim, nestartovali společně, když Hurkacz do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal monacko-polský pár Hugo Nys a Jan Zieliński, který ve finále zdolal druhou nasazenou, britsko-finskou dvojici Lloyd Glasspool a Harri Heliövaara po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a první společnou trofejí vylepšili finálovou účast z Winston-Salem Open 2022. Nys na okruhu ATP Tour vybojoval čtvrtý deblový titul a pro Zielińského to bylo druhé takové turnajové vítězství. Na prahu vyřazení se, při devátém společném startu ve čtyřhře, ocitli Monačan s Polákem v semifinále, v jehož supertiebreaku odvrátili mečbol.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Moselle Open
Tenis ve Francii v roce 2022
ATP Tour 2022